

Geografia 
Austria
 Grafenbach-Sankt Valentin – comune nel distretto di Neunkirchen (Bassa Austria)
 Sankt Valentin – città nel distretto di Amstetten (Bassa Austria)
 Sankt Valentin-Landschach – ex comune ora frazione di Grafenbach-Sankt Valentin, comune nel distretto di Neunkirchen (Bassa Austria)

Italia
 Sankt Valentin auf der Haide – nome tedesco di San Valentino alla Muta, frazione del comune di Curon Venosta nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)

Pagine correlate 
 San Valentino